«Э́льфсборг» () — профессиональный футбольный клуб из шведского города Бурос. Основан в 1904 году. Название «Эльфсборг» происходит от названия округа в Швеции — Эльфсборг. Команда выиграла 6 чемпионатов Швеции и два кубка страны.

Спонсоры 

«Эльфсборг» долго оставался без титульного спонсора, что, очевидно, повлияло на экономику клуба. Когда клуб вышел в Первый дивизион Юга в начале 1990-х, Олле Блумквист, генеральный директор «Ellos», инвестировал большую сумму денег и спас команду от банкротства, став главным спонсором. Он сделал это не из-за интереса к футболу, а, прежде всего, потому что он знал, насколько важен «Эльфсборг» для Буроса. «Ellos» выделял много средств на спонсирование клуба, поэтому из-за текста на футболках люди стали называть «Эльфсборг» «эллос». В 2010 году исследование показало, что «Эльфсборг» занимает второе место в чемпионате в получении средств от спонсора, налаживании и поддержке контактов со спонсором. В том же году «Эльфсборг» побил рекорд в местном спонсорстве, когда инвестиции в команду увеличились с 28 до 33 млн шведских крон.

«Эльфсборг» подписал важный контракт с «Umbro» относительно поставки игрокам бутс и одежды. По контракту, «Umbro» широкие полномочия, вплоть до того, чтобы назвать именем компании один из секторов «Бурос-Арены». До подписания контракта с компанией команда всегда шила собственные футболки, но благодаря контракту с «Umbro» команда получает новые модели формы каждый год и имеет ряд экономических преимуществ.

Достижения 
Аллсвенскан
  Чемпион (6): 1935/36, 1938/39, 1939/40, 1961, 2006, 2012
  Серебряный призёр (7): 1942/43, 1943/44, 1944/45, 1965, 1977, 2008, 2020
Кубок Швеции
  Обладатель (3): 2000/01, 2003, 2013/14
  Финалист (3): 1942, 1980/81, 1996/97
Суперкубок Швеции
  Обладатель (1):  2007
  Финалист (1): 2014

Статистика выступлений с 2001 года

Текущий состав 
По состоянию на 27 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Швеции
ФК «Эльфсборг»